Mach se poate referi la:

 Ernst Mach
 Număr Mach, care măsoară viteza
 Masă inerțială

Calculatoare
 Mach_(nucleu), o tehnologie de nucleu de sistem de operare
 GNU Mach, micronucleu pe care GNU Hurd se bazează

Vezi și 
 Mac (dezambiguizare)
 Mark
 March